Budanj (Foča, BiH), naselje nastalo spajanjem Donjeg Budnja i Gornjeg Budnja
Budanj (Plužine, Crna Gora), naselje pripojeno Miloševićima
Budanje, Slovenija